De Grand Prix-wegrace van Europa 1993 was de achtste race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 1993. De race werd verreden op 4 juli 1993 op het Circuit de Catalunya nabij Barcelona, Spanje.

Uitslag

500 cc

250 cc

125 cc

1993
Europa
Sportevenement in Catalonië
Sport in Montmeló